Into the Woods steht für:

 Into the Woods, Musical von Stephen Sondheim (1987)
 Into the Woods (Film), US-amerikanischer Film von Rob Marshall (2014)
 Into the Woods, EP der Band Of Monsters and Men (2011)